Rémilly kan syfta på:
 Rémilly, Moselle
 Rémilly, Nièvre